Lycées portant le nom de Jacques Vaucanson  (1709-1782), inventeur et mécanicien français :
 Lycée Vaucanson (Grenoble)
 NB : Jacques Vaucanson est né à Grenoble.
 Lycée Vaucanson (Tours)